A Seleção Uruguaia de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Classificação

Escalação

Primeira fase 

Como cabeça de chave do grupo D, o Uruguai enfrentou as seleções da Costa Rica, da Inglaterra e de Itália.

Segunda fase

Oitavas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014